Björk (Björk Guðmundsdóttir) – cantautrice, compositrice e produttrice discografica islandese
 Björk – album di Björk del 1977
 Björk – mostra del 2015 a cura del MoMA di New York sull'omonima cantante islandese
 Björk – libro del 2001 scritto da Björk

Biografie 
Halvar Björk - attore svedese